L'Âne en atoll est le dixième album des aventures de Philémon, paru en 1977.

Synopsis
En marchant dans la bave d'un escargot géant, Barthélémy s'embourbe et se trouve transporté dans le monde des lettres. Philémon et Anatole suivent le même chemin et atterrit dans un monde où Anatole est pris pour un ministre. Rendu hilare par cette apparente incongruité, Philémon est condamné à travailler aux mines pour cet outrage.

Personnages principaux 
 Philémon
 Anatole : l'âne parlant de Philémon
 Arthur Imbo : Personnage inspiré d'Arthur Rimbaud, capitaine d'un bateau ivre

Publication

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1977